La Sociedad Química del Perú es una institución científica peruana, sin fines de lucro, fundada en Lima en el año 1933.

Reúne a profesionales de todas las especialidades de la Química, relacionados con la Ciencia Química y Ramas Afines: Químicos, Ingenieros Químicos, Químicos Farmacéuticos, Biólogos, Bioquímicos, Médicos, entre otros destacados profesionales quienes de acuerdo a su área de interés están agrupados en las Divisiones Académicas: Química Orgánica, Química Analítica, Química de los Alimentos, Química Industrial, Analistas Químicos, Química de los Alimentos, Educación Química, Fisicoquímica, Química Inorgánica, Química de Productos Naturales y Toxicología y Ambiente.

La Sociedad Química del Perú está dirigida por un Consejo Directivo (elegido cada 2 años).  Su actual Presidente es el Dr. Quím. Farmacéutico José Juárez Eyzaguirre, y cuenta con alrededor de 800 miembros entre Activos, Honorarios, Protectores, Correspondientes y Adherentes.

Fines 
Promover el conocimiento y desarrollo de la Química, tanto en sus aspectos básicos como de aplicación, dando preferencia a los de importancia nacional; esta labor se llevará a cabo organizando conferencias, cursos, jornadas y congresos mediante cualquier otro procedimiento de divulgación y difusión; 

Difundir los conocimientos y avances de la ciencia química por medio de un órgano de publicidad que tenga profusa difusión entre sus socios y centros docentes superiores, dependencias del Estado y empresas privadas, relacionados con la materia, establececiendo un Centro de Documentación sobre Química Pura y Aplicada; 

Prestar su colaboración a las entidades docentes, públicas y privadas, para la superación de la enseñanza de la ciencia química en sus diferentes niveles así como asesoría para el desarrollo de las instituciones científicas y técnicas, y a la empresa privada; 

Fomentar la investigación científica y crear premios de estímulo para los mejores trabajos de carácter químico; y 

Participar en congresos y reuniones nacionales e internacionales, relacionados con esta ciencia.

Acción 
Ha organizado diversos eventos de carácter nacional e internacional: 

26 Congresos Peruanos de Química, 7 Jornadas Peruanas de Bromatología y Nutrición, 6 Jornadas Peruanas de Bioquímica, 4 Jornadas Peruanas de Fitoquímica, 10 Simposios Peruanos de Educación Química, 2 Jornadas Peruanas de Fisicoquímica, así como el 5° Congreso Sudamericano de Química, el XIII Congreso Latinoamericano de Química y el Congreso Iberoamericano de CCOQ, así como decenas de conferencias y cursos dictados por conferencistas y expositores peruanos y del extranjero. 

La Revista de la Sociedad Química, de periodicidad trimestral, divulga la investigación científica que se realiza en el Perú y en el mundo. Hasta junio del 2003 (N.º2) llevó el nombre de Boletín de la Sociedad Química del Perú.

Local institucional 
Se encuentra ubicado en la Av. Nicolás de Araníbar 696 Santa Beatriz Lima - Perú. Posee una Biblioteca con aproximadamente 6 000 volúmenes entre libros y revistas.

Filiales 
Cuenta con Filiales Departamentales en otras ciudades del Perú:

Arequipa 
Av. República de Chile 218 La Negrita 
Cusco 
Av. Desamparados 181 Cusco
La Libertad 
Sede: Universidad de Trujillo
Av. Juan Pablo II s/n; Ciudad Universitaria

Presidentes 
 1933 Ing. José Rafael de la Puente
 1934 - 35 - 36 Dr. Miguel Noriega del Águila
 1937 Ing. Fernando C. Fuchs
 1938 Dr. Fortunato Carranza Sánchez
 1939 Ing. Juan Francisco Aguilar Revoredo
 1940 - 1941 Dr. Alberto Guzmán Barrón
 1942 - 1943 Dr. Artidoro Alvarado Garrido
 1944 - 1945 Dr. Artidoro Alvarado Garrido
 1946 - 1947 Dr. Ángel Maldonado Alcázar
 1948 - 1949 Dr. Alberto Guzmán Barrón
 1950 - 1951 Ing. Germán Morales Macedo
 1952 - 1953 Dr. Gonzalo Gurmendi Robles
 1954 - 1955 Ing. Manuel Rodríguez Escribens
 1956 - 1957 Ing. José María Cancino N.
 1958 - 1959 Dr. Fortunato Carranza Sánchez
 1960 - 1961 Dr. Víctor Cárcamo Márquez
 1962 - 1963 Dr. Juan de Dios Guevara Romero
 1964 - 1965 Ing. Alejandro Freyre Villafane
 1966 - 1967 Dr. Alberto Guzmán Barrón
 1968 - 1969 Quím. Agustín Iza Arata
 1970 - 1971 Ing. Quím. Alfredo Bellido Delgado
 1972 - 1973 Dr. Fernando Montesinos Ampuero
 1974 - 1975 Quím. Gastón Pons Muzzo
 1976 - 1977 Quím. Gastón Pons Muzzo
 1978 - 1979 Dr. Leonidas Unzueta Romero
 1980 - 1981 Dr. Juan de Dios Guevara Romero
 1982 - 1983 Dr. Juan de Dios Guevara Romero
 1984 - 1985 Ing. Quím. Dionisio Ugaz Mont
 1986 - 1987 Ing. Quím. Dionisio Ugaz Mont
 1988 - 1989 Dr. Gastón Pons Muzzo

 1990 - 1991 Ing. Quím. Rómulo Ochoa Luna
 1992 - 1993 Dr. Leonidas Unzueta Romero
 1994 - 1995 Dr. José Amiel Pérez
 1996 - 1997 Ing. Quím. Olga Lock de Ugaz
 1998 - 1999 Ing. Quím. Olga Lock de Ugaz
 2000 - 2003 Dr. Fernando Quevedo Ganoza
 2003 - 2005 M.Sc. Quím. Luis Valles Fernández
 2005 - 2007 Dr. Juan José León Cam
 2007 - 2009 Dr. Juan José León Cam
 2009 - 2011 Ing. Quím. Flor de María Sosa Masgo
 2011 - 2013 Ing. Quím. Flor de María Sosa Masgo
 2013 - 2015 Dr. Quím. Mario Ceroni Galloso
 2015 - 2017 Dr. Q.F. José Juárez Eyzaguirre
 2017 - 2019 M. Sc. Ing. Quím. Graciela S. Untiveros Bermúdez

Universidades Asociadas 
 Universidad Peruana Cayetano Heredia
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 Universidad Nacional de Ingeniería
 Universidad Nacional Federico Villareal
 Pontificia Universidad Católica del Perú

Enlaces externos 
Página de la Sociedad Química del Perú

Sociedades científicas de Perú
Sociedades de Química
Instituciones y organismos con sede en Lima
Organizaciones fundadas en 1933